Журуа ():
 Журуа — река, приток Амазонки;
 Журуа — микрорегион в штате Амазонас Бразилии;
 Журуа — муниципалитет в штате Амазонас Бразилии.